Art Deco bezeichnet:

 Art déco, Stilbegriff
 Art Deco (Album), Jazzalbum von Don Cherry